Un raisin au soleil (A Raisin in the Sun) est une pièce de théâtre américaine de Lorraine Hansberry, créée à Broadway en 1959, ayant fait l'objet des adaptations suivantes à l'écran :
Un raisin au soleil (A Raisin in the Sun), film américain de Daniel Petrie, sorti en 1961 ;
Un raisin au soleil (A Raisin in the Sun), téléfilm américain de Bill Duke, diffusé en 1989 ;
Un raisin au soleil (A Raisin in the Sun), téléfilm américain de Kenny Leon, diffusé en 2008.

Article connexe 
Raisin (titre original) est une autre adaptation de la même pièce Un raisin au soleil, sous forme de comédie musicale, créée à Broadway en 1973.